Engelhof ist der Ortsname von

 Engelhof (Burglengenfeld), Stadtteil der Stadt Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Engelhof (Schwabmünchen), Stadtteil der Stadt Schwabmünchen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Engelhof (Spalt), Stadtteil der Stadt Spalt, Landkreis Roth, Bayern
 Engelhof (Gmunden), Ortsteil mit Bahnhaltestelle in der Stadt Gmunden, Oberösterreich

Engelhof bezeichnet:
 Engelhof (Ravensberger Land), mit Engeln verzierte Bauernhöfe im Ravensberger Land (NRW)

Siehe auch:
 Engelshof